Абдумавля́н Абдукари́мов (; род. 1922 год, село Яр-Кыштак) — тракторист Сузакской МТС Джалал-Абадской области, Киргизская ССР. Герой Социалистического Труда (15 февраля 1957).

Биография 
Родился в 1922 году в селе Яркишлак (ныне Сузакский район Джалал-Абадской области), в крестьянской семье, по национальности узбек.

Трудовую деятельность начал с 11 лет — с 1933 года трудился разнорабочим, бригадиром полеводческой бригады в колхозе «Октябрь» Сузакского района. После окончания школы сельской механизации трудился трактористом на Сузакской МТС.

В начале войны из-за отсутствия многих мужчин проводит на полеводческих работах много времени. Позже сам стал участником в Великой Отечественной войны. После демобилизации возвратился на родину, где продолжил работать на Сузакской МТС.

С 1954 года по 1957 год трудился в механизированной хлопководческой бригаде. В 1957 году собрал в среднем по 40 центнеров хлопка с каждого гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1957 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле увеличения производства сахарной свёклы, хлопка и продуктов животноводства, широкое применение достижений науки и передового опыта в возделывании хлопчатника, сахарной свёклы и получение высоких и устойчивых урожаев этих культур удостоен звания Героя Социалистического Труда со вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

.

.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (15.02.1957)
 Орден Ленина

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с.
 Борбугулов М., Ош областы энциклопедия, Фрунзе, 1989
 Под рук. Жураева Б. Ж. «Во имя процветания Кыргызстана» Энциклопедическое издание о выдающихся узбеках Кыргызстана, 336 стр., «Ризван» город Ош, 2017 год.

См. также 
 Герои Социалистического Труда Киргизстана

Примечания

Ссылки 
 Указ Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Социалистического Труда колхозникам, колхозницам, работникам машинно-тракторных станций и совхозов, партийным и советским работникам Киргизской ССР»
 Герои Соцтруда — Социалисттик эмгектин баатырлары
 Газета «Советтик Кыргызстан» от 17 сентября 1977 года

Герои Социалистического Труда
Персональные пенсионеры союзного значения